Грюнебаум () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грюнебаум, Густав Эдмунд (1909—1972) — австрийский и американский востоковед.
  — нью-йоркский психиатр.